Кръвната група съдържа информация за еритроцитите (червените кръвни телца) на даден индивид. Тя зависи от веществата (въглеводороди и белтъци) в клетъчната мембрана. Три от най-важните белега са A, B и 0 (AB0) и резус-факторът (Rh). Има още 46 познати антигена, повечето от които са доста по-рядко срещани в сравнение с AB0 и Rh. Преливането на кръв от човек с дадена кръвна група на друг човек с различна кръвна група може да предизвика имунна реакция, която да доведе до хемолитична анемия, бъбречна недостатъчност, шок и смърт.

Съществуват четири допустими комбинации, които определят кръвната група:

 α и β: първа (0)
 A и β: втора (A)
 B и α: трета (B)
 A и B: четвърта (AB)

Според резус-фактора кръвните групи се делят на положителни и отрицателни.

Таблици 

Световно разпределение в проценти

Външни препратки 
 Разпространение на кръвните групи по националност
 Произход на кръвните групи
 Лабораторна енциклопедия

Трансфузиология
Кръв
Хематология
Генетика